Verdensmesterskabet i ishockey for kvinder 2018 var det 21. VM i ishockey for kvinder, og mesterskabet, som blev arrangeret af International Ice Hockey Federation, havde deltagelse 29 hold og blev afviklet i fem niveauopdelte turneringer. Det egentlige verdensmesterskab (tidligere kaldt "A-VM") blev ikke spillet i 2018, eftersom der ikke spilledes A-VM samme år, som olympiske vinterlege afholdtes. Dvs. at der kun blev spillet om VM-titlerne på de lavere niveauer, samt om oprykning og nedrykning mellem de respektive niveauer.

VM-turneringerne blev spillet på forskellige terminer i løbet af 2017-18:

1. division gruppe A 

1. division gruppe A var næstbedste niveau i VM-hierarkiet. Turneringen bliver afviklet i Vaujany, Frankrig i perioden 8. - 14. april 2018 med deltagelse af seks hold, der spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til topdivisionen, der bliver udvidet fra ni til ti hold. Der var ingen nedrykning fra 1. division gruppe A på grund af udvidelsen af topdivisionen.

Turneringen blev vundet af værtslandet Frankrig, der vandt fire af sine fem kampe, og som dermed rykkede op i topdivisionen for første gang nogensinde.

1. division gruppe B 

1. division gruppe B var tredje niveau i VM-hierarkiet. Turneringen blev afviklet i Asiago, Italien i perioden 8. - 14. april 2018 med deltagelse af seks hold, der spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om om én oprykningsplads til 1. division gruppe A. Der var ingen nedrykning fra 1. division gruppe B på grund af udvidelsen af topdivisionen.

Turneringen blev vundet af værtslandet Italien, som dermed rykkede op i 1. division gruppe A.

2. division gruppe A 

2. division gruppe A er fjerde niveau i VM-hierarkiet. Turneringen bliver afviklet i ,  i perioden  -  2018 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om om én oprykningsplads til 1. division gruppe B. Der var ingen nedrykning fra 2. division gruppe A på grund af udvidelsen af topdivisionen.

2. division gruppe B 

2. division gruppe B er femte niveau i VM-hierarkiet. Turneringen bliver afviklet i ,  i perioden  -  2018 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om om én oprykningsplads til 2. division gruppe A. Der var ingen nedrykning fra 2. division gruppe B på grund af udvidelsen af topdivisionen.

Kvalifikation til 2. division gruppe B 

Kvalifikation til 2. division gruppe B er sjette og laveste niveau i VM-hierarkiet. Turneringen bliver afviklet i ,  i perioden  -  2018 med deltagelse af fem hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til 2. division gruppe B.

Kilder / eksterne henvisninger 
 International Ice Hockey Federation

Noter 

Ishockey i 2018
2018 (kvinder)
Ishockey for kvinder